Подря́д — многозначный термин.

В биологии 
 Подряд — один из рангов в биологической систематике, в таксономической иерархии находящийся ниже рода, но выше вида.

В юриспруденции 
 Договор подряда — вид гражданско-правового договора.
 Договор бытового подряда
 Договор строительного подряда
 Подрядчик — одна из сторон договора подряда.

В литературе 
 Подрядчик из Норвуда — один из рассказов Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.

См. также 
 Бригадный подряд (значения)